That's My Boy (sitcom), een Britse sitcom.
That's My Boy (1932), een film uit 1932.
That's My Boy (1951), een film uit 1951.
That's My Boy (2012), een film uit 2012.